Трусова Анна Анатоліївна — російська борчиня вільного стилю
 Трусова Олександра Вячеславівна — російська фігуристка